Панама Сити може да се односи на:
 Панама Сити, главни град истоимене државе Панама
 Панама Сити, град у америчкој савезној држави Флорида
или:
 Панама Сити Бич, град у америчкој савезној држави Флорида